A Pavlovce településnév jelentései:

Kapipálvágása szlovákiai község szlovák neve a Varannói járásban
Rimapálfala szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban
Pavlovce nad Uhom (Pálóc) szlovákiai község a Nagymihályi járásban